

Municípios de Espanha (província de Valladolid) 
 Olmedo (Espanha)
 Llano de Olmedo
 Fuente-Olmedo

Outros usos
 Olmedo (Itália) - uma comuna italiana, na província de Sassari, Sardenha
 Centro Deportivo Olmedo - clube de futebol equatoriano

Desambiguações de topônimos